Jean Smith (honkbalster) (1928–2011), een Amerikaans honkbalster
 Jean Smith (muzikante) (1959), een Canadees muzikante
 Jean Chandler Smith (1918–1999), een Amerikaans bibliothecaresse en bibliografe
 Jean Edward Smith (1932–2019), een Amerikaans biograaf en academicus
 Jean Kennedy Smith (1928–2020), een Amerikaans diplomate
 Jean Smith (wielrenner), een Zuid-Afrikaans baansprinter